Dobrițoiu se poate referi la:

 Corneliu Dobrițoiu
 Elena Dobrițoiu
 Teodoru Dobrițoiu

Vezi și 
 Dobrin (dezambiguizare)
 Dobriceni (dezambiguizare)

Nume de familie românești